Мадис Каллас (; ) — эстонский бывший спортсмен, политический и государственный деятель. Министр окружающей среды Эстонии с 18 июля 2022 года от Социал-демократической партии. В прошлом — старейшина волости Сааремаа (2017—2020, 2021—2022), мэр города Курессааре (2015—2017).

В прошлом — легкоатлет, профессионально занимался многоборьем. Выступал за сборную Эстонии по лёгкой атлетике в 2004—2007 годах, двукратный победитель Кубка Европы в командном зачёте, чемпион Эстонии в семиборье, участник ряда крупных международных стартов, в том числе чемпионата Европы в Гётеборге.

Биография 
Мадис Каллас родился 22 апреля 1981 года в городе Курессааре Эстонской ССР.

Окончил в 2004 году Таллинский университет по специальности физическая культура.

Помимо родного эстонского, владеет английским языком.

Спортивная карьера 
Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 2004 года, когда вошёл в состав эстонской национальной сборной и выступил на домашнем Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Таллине — стал девятым в личном зачёте и помог своим соотечественникам выиграть мужской командный зачёт.

В 2005 году занял 16-е место на международных соревнованиях Hypo-Meeting в Австрии. На Кубке Европы в Быдгоще показал пятый результат в личном зачёте и вновь выиграл командный зачёт. Будучи студентом, представлял страну на летней Универсиаде в Измире, где с результатом в 7644 очка финишировал четвёртым.

В 2006 году занял 17-е место на Hypo-Meeting. На Кубке Европы в Арле с личным рекордом в 7972 очка показал пятый результат в личном зачёте, эстонские многоборцы при этом стали бронзовыми призёрами. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на чемпионате Европы в Гётеборге — набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 7503 очка, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 17-й строке.

В 2007 году стартовал в семиборье на чемпионате Европы в помещении в Бирмингеме, но без результата досрочно завершил здесь выступление.

После завершения спортивной карьеры занимался административной работой, в 2012 году баллотировался на пост президента Эстонского олимпийского комитета. Член правления Эстонского союза легкой атлетики.

Политическая карьера 
В 2010–2013 годах — советник Саареской уездной управы.

В 2013—2015 годах занимал должность заместителя мэра города Курессааре, в 2015 году избран мэром.

Беспартийный, но в 2019 году баллотировался в Рийгикогу от Социал-демократической партии. 

3 ноября 2017 года стал старейшиной волости Сааремаа. В апреле 2020 года подал в отставку, взяв на себя ответственность за неудачное противодействие коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе. 26 ноября 2021 года снова избран старейшиной волости Сааремаа.

В 2020—2021 годах — руководитель проектов в Больничной кассе Эстонии и Министерстве социальных дел Эстонии.

18 июля 2022 года получил портфель министра окружающей среды Эстонии во втором правительстве Каи Каллас.

Личная жизнь 
Женат, отец троих детей.

Примечания 

Десятиборцы Эстонии
Мэры городов Эстонии
Министры окружающей среды Эстонии